Ohebach ist der Name von Fließgewässern:

 Ohebach (Efze), linker Zufluss der Efze, bei Caßdorf, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Ohebach (Kehrenbach), linker Zufluss des Kehrenbachs, nahe Kirchhof, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Ohebach (Oker), linker Zufluss der Oker, nahe Lengde, Landkreis Goslar, Niedersachsen

Siehe auch:
 Ohe